L’Exode est la huitième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Albert Desprechins. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1974.

Univers

Synopsis 
C'est la catastrophe chez les Petits Hommes ! À la suite de la destruction accidentelle d'un barrage, les citernes désaffectées du château d'Eslapion où ils avaient bâti leur ville se retrouvent inondées, irrémédiablement. Est venu le temps de l'exode... Les Petits Hommes envisagent alors de s'installer dans d'immenses grottes au cœur d'une falaise de la côte Aquitaine, à des centaines de kilomètres. Mais comment y transporter toute la communauté ?

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1974
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1970